Saint Symphorien a donné son nom à de nombreux lieux ou édifices.

Toponymes

Communes 

Saint-Symphorien, Hainaut

Saint-Symphorien (Cher)
Saint-Symphorien (Deux-Sèvres)
Saint-Symphorien (Eure)
Saint-Symphorien (Gironde)
Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine)
Saint-Symphorien (Sarthe)
Saint-Symphorien-d'Ancelles (Saône-et-Loire)
Saint-Symphorien-de-Marmagne (Saône-et-Loire)
Saint-Symphorien-des-Bois (Saône-et-Loire)
Saint-Symphorien-de-Lay (Loire)
Saint-Symphorien-sous-Chomérac (Ardèche)
Saint-Symphorien-de-Mahun (Ardèche)
Saint-Symphorien-des-Bruyères (Orne)
Saint-Symphorien-le-Valois (Manche)
Saint-Symphorien-des-Monts (Manche)
Saint-Symphorien-de-Thénières (Aveyron)
Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône)
Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône)
Saint-Symphorien-sur-Couze (Haute-Vienne)
Saint-Symphorien-sur-Saône (Côte-d'Or)
La Gripperie-Saint-Symphorien (Charente-Maritime)

Lieu-dit 

Saint-Symphorien (Vendée) à cheval sur les communes de Treize-Septiers et La Bruffière
Saint-Symphorien (Haute-Savoie), un hameau de la commune d'Andilly

Anciennes communes 
Saint-Symphorien (Lozère)
Saint-Symphorien-le-Château (Eure-et-Loir)
Bleury-Saint-Symphorien (Eure-et-Loir), intégrée à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Saint-Symphorien (Alpes-de-Haute-Provence), intégrée à Entrepierres
Saint-Symphorien (Indre-et-Loire), quartier de Tours
Saint-Symphorien-lès-Autun (Saône-et-Loire), intégrée à Saint-Pantaléon puis à Autun
Saint-Symphorien-les-Buttes (Manche), intégrée à Saint-Amand

Édifices religieux 
 Abbaye Saint-Symphorien d'Autun
 Abbaye de Saint-Symphorien de Metz
 Prieuré Saint-Symphorien de Bonnieux

 Église Saint-Symphorien

 Église Saint-Symphorien à Andard, Maine et Loire
 Église Saint-Symphorien à Ambérieu-en-Bugey, Ain
 Église Saint-Symphorien à Anché, Indre-et-Loire
 Église Saint-Symphorien d'Aucaleuc à Aucaleuc, Côtes-d'Armor (département)
 Église Saint-Symphorien à Auge, Creuse
 Église Saint-Symphorien-les-Ponceaux à Avrillé-les-Ponceaux, Indre-et-Loire
 Église Saint-Symphorien à Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire
 Église Saint-Symphorien à Bunzac, Charente
 Église Saint-Symphorien à Bussière-Dunoise, Creuse
 Église Saint-Symphorien à Buvilly, Jura
 Église Saint-Symphorien à Connerré, Sarthe
 Église Saint-Symphorien à Couëron, Loire-Atlantique
Église Saint-Symphorien à Longeville-lès-Metz, Moselle
Église Saint-Symphorien à Fondettes, Indre-et-Loire
Église Saint-Symphorien à Gy, Haute-Saône
Église Saint-Symphorien à Illkirch-Graffenstaden, Bas-Rhin
Église Saint-Symphorien à Marnay, Haute-Saône
Église Saint-Symphorien à Morestel, Isère
Église Saint-Symphorien à Mosson, Côte-d'Or
Église Saint-Symphorien à Nesles-la-Vallée, Val-d'Oise
Église Saint-Symphorien à Neuville-aux-Bois, Loiret
Église Saint-Symphorien  à Nuars, Nièvre, Val-d'Oise
Église Saint-Symphorien à Paris (située dans l'île de la Cité - détruite)
Église Saint-Symphorien à Sainte-Feyre, Creuse
Église Saint-Symphorien à Saint-Pantaléon, Autun, Saône-et-Loire
Église Saint-Symphorien à Saint-Symphorien, Gironde
Église Saint-Symphorien à Saint-Symphorien-de-Mahun, Ardèche
Église Saint-Symphorien à Suilly-la-Tour, Nièvre
Église Saint-Symphorien à Tersannes, Haute-Vienne
Église Saint-Symphorien à Thiers, en Auvergne qui fait partie de l'abbaye du Moutier
  Église Saint-Symphorien à Tours (Quartier de Sainte Radegonde)Indre-et-LoireÉglise Saint-Symphorien à Unienville, AubeÉglise Saint-Symphorien à Versailles, YvelinesÉglise Saint-Symphorien à Vorey, Haute-LoireÉglise Saint-Symphorien'' à Witry-lès-Reims, Marne

Îles 
Île Saint-Symphorien, île fluviale sur la Moselle.

Sport 
Stade Saint-Symphorien à Metz
Complexe Saint-Symphorien à Longeville-lès-Metz

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France